Die English Professional Championship 1988 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Weltrangliste im Rahmen der Saison 1987/88 zum Zwecke der Ermittlung des englischen Profimeisters. Das Turnier wurde ohne Sponsor vom 4. bis zum 10. Februar 1988 in der Corn Exchange der englischen Stadt Ipswich ausgetragen. Im Finale gelang Dean Reynolds mit einem 9:5-Sieg über Neal Foulds zum einzigen Male der Turniersieg bei einem Profi-Turnier. Das höchste Break des Turnieres spielte mit einem 134er-Break Barry West.

Preisgeld 
Nachdem das Turnier in den letzten drei Jahren von der Ipswicher Brauerei Tolly Cobbold gesponsert wurde, hatte das Turnier zwar in diesem Jahr keinen Sponsoren, wurde aber weiterhin vom Weltverband WPBSA bezuschusst. Trotzdem sank im Vergleich zum Vorjahr die Preisgeldsumme um über 25 % auf 63.004 Pfund Sterling, von denen mit 15.000 £ gut ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Das Turnier begann bereits am 12. Dezember des Vorjahres mit der Qualifikation, die am 16. Dezember abgeschlossen wurde. Erst Anfang Februar wurde das Turnier mit der Hauptrunde fortgesetzt. Insgesamt nahmen 64 Spieler am Turnier teil, von denen 32 Spieler in einer ersten Runde der letzten 64 gegen je einen anderen dieser Spieler antraten. Die Sieger der Partien trafen in der Runde der letzten 48 auf je einen von 16 weiteren Spielern. Die Sieger dieser Partien spielten schließlich in der Runde der letzten 32 gegen je einen der übrigen Spieler, sodass im Folgenden im K.-o.-System der Turniersieger ermittelt wurde. Wie schon im Vorjahr wurde bis einschließlich zum Viertelfinale im Modus Best of 11 Frames gespielt, während das Halbfinale und das Finale im Modus Best of 17 Frames ausgetragen wurden.

Runde der letzten 64 

|}

Runde der letzten 48 bis Finale

Finale 
Für Dean Reynolds war es das erste Profifinale, auch wenn er zuvor unter anderem bereits das Halbfinale des Classic 1987 erreicht hatte. Bei diesem Turnier hatte er ohne größere Probleme Dave Gilbert und John Parrott besiegt, ehe er im Viertelfinale mit 6:4 den Sieger der beiden vorherigen Ausgaben, Tony Meo, besiegte. Im Halbfinale gewann er schließlich mit 9:8 knapp gegen Ex-Weltmeister Joe Johnson, sodass er das Finale erreicht hatte. In diesem traf er auf Neal Foulds, der mit Siegen über Gary Wilkinson, Danny Fowler und Willie Thorne ins Halbfinale eingezogen war und dort Barry West mit 9:6 besiegt hatte.

Foulds hatte den besseren Start ins Spiel und ging mit 0:2 in Führung, doch Reynolds drehte das Spiel zu seinen Gunsten und ging selbst mit 4:2 in Führung. Foulds glich infolgedessen zwar aus, aber Reynolds stellte den alten Abstand wieder her und führte nun mit 6:4. Die folgenden Frameergebnisse sind nicht überliefert. Bekannt ist aber, dass von den folgenden vier Frames einer an Foulds und drei an Reynolds gingen, sodass dieser mit 9:5 das Spiel und damit seinen einzigen Profititel gewann.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten acht Spieler jeweils ein Century Break:

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Ipswich